Die Spielzeit 1928/29 war die 6. reguläre Spielzeit der I. Klasse im österreichischen Feldhandball.

Modus 
Der Titel wurde in einer Gruppe mit acht Mannschaften ausgespielt. Mit je einem Heim- und Auswärtsspiel.

Tabelle 
||
||Meister 1928/29

||rowspan="2"|Absteiger in dieII. Klasse 1929/30

(M) = Meister I. Klasse 1927/28: 
(A) = Aufsteiger II. Klasse 1927/28: Siemens &

Einzelnachweise 

1928
Handballsaison 1928/29